Marynopil (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Marynopil (Holowaniwsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk
 Marynopil (Nikopol), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol
 Marynopil (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy